En España, el término Policía de la Generalidad puede hacer referencia a:
 la Policía de la Generalidad, unidad policial de la Comunidad Valenciana adscrita al Cuerpo Nacional de Policía;
 la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, policía autonómica de Cataluña.